

Ґраби — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґраби — село в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства